31 июля 2014 года Народное собрание Албании одобрило Закон № 115/2014 «Об административно-территориальном делении единиц местного самоуправления в Республике Албании». По новому территориальному делению Албания делится на два уровня единиц местного самоуправления: на 12 областей ( — «округ, область»), которые разделены на 61 муниципалитет ( — «муниципальный совет»). В состав муниципалитетов входят .

Области Албании

См. также 
 ISO 3166-2:AL
 Округа Албании

Примечания

Литература